Unter dem Namen Sékou sind folgende Personen bekannt:

 Sékou (Rapper), US-amerikanischer Musiker
 Ahmed Sékou Touré, ehemaliger Präsident von Guinea
 Djado Sékou (1926–1988), nigrischer Erzähler
 Moumouni Sékou (1899–1975), nigrischer Erzähler, siehe Koulba Baba